El topónimo Patterson puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Patterson, una ciudad en el estado de Arkansas;
 Patterson, una ciudad en el estado de California;
 Patterson, un municipio en el estado de Carolina del Norte;
 Patterson, una ciudad en el estado de Georgia;
 Patterson, un municipio en el estado de Illinois;
 Patterson, una ciudad en el estado de Iowa;
 Patterson, una ciudad en el estado de Luisiana;
 Patterson, un pueblo en el estado de Nueva York;
 Patterson, un municipio en el estado de Ohio;
 Patterson, una villa en el estado anterior;
 Patterson, un municipio y un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.